Школа рок-н-ролла () — американский фильм 1979 года.
 Rock’n’Roll High School — песня группы Ramones.